Aceasta este o listă de publicații din județul Timiș:

 Stirile Banatului
 Agenda zilei , prima publicație privată din vestul țării, apărută pe 11 februarie 1990 
 Banatul AZI
Jurnalul de Timiș, http://www.jurnaluldetimis.ro 
Stiri Timis
 Bănățeanul
 Cotidianul Timișoara
 Cronica de sud-vest
 Focus Vest
 Fotbal Vest
 Lugoj Expres
 Magazin M-R
 Opinia Timișoarei, http://www.opiniatimisoarei.ro
 Publitim
 Renașterea bănățeană
 Timișoara Express
 Timiș Expres
 Timișoara International
 Timișoara-news
Stiri Timisoara
 Timpolis
 Ziua de Vest
 Timișoara
 Stiri din Timisoara
 Anotimpuri literare, revistă editată de Casa de Cultură Municipală Timișoara 

 Publicații financiare
 Banat Business, http://www.banatbusiness.ro
Timisoara.biz

 Publicații în limba maghiară și germană
 Nyugati Jelen, http://www.nyugatijelen.com
 Allgemeine Deutsche Zeitung
 Neue Banater Zeitung

 Publicații online
 http://www.vestul.ro
 http://www.tvfan.ro 
 http://www.newstimisoara.ro 
 http://www.timisoara.ro 
 http://www.debanat.ro
 http://www.e-timisoara.info
 http://www.timisoaraexpress.ro
 http://www.exclusivtm.ro - tabloid
 http://www.sursadevest.ro

 Publicații din perioada comunistă
 Drapelul roșu, organul de presă al PCR Timiș 
 Orizont 

 Publicații din Lugoj
 Actualitatea, http://www.ziarulactualitatea.ro
 Redeșteptarea, http://www.redesteptarea.ro
 http://www.lugojonline.ro 
 lugojinfo.ro 

 Televiziuni
 TVR Timișoara
 Analog TV,
 Tele Europa Nova Timisoara, 
http://www.analogtv.ro, deținut de Nicolae Gavra 

 Radio
 Radio Timișoara

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note

Lectură suplimentară 
 Evoluția presei timișorene în primii ani postbelici, Vali Corduneanu, Editura David Press Print, 2011
 Istoricul gazetei "Cuvântul satelor": scris de Ion Ciucurel, Vasile Rămneanțu, Lucian Ciucurel, Editura Mirton, 2005

Legături externe 
 Război civil în presa timișoreană, 27 august 2010, LAVINIA BETEA, Jurnalul Național
 Miracolul unei culturi: țăranii scriitori din Banat , 11 octombrie 2013, Virgil Lazar, România liberă

Timișoara
Publicații